Манасарян — фамилия. Известные носители:
 Манасарян, Альберт (род. 1964) — советский и армянский футболист.
 Манасарян, Сергей Генрихович (род. 1959) — армянский дипломат, заместитель министра иностранных дел (2010—2016).

Примечания